2 miejscowości w Polsce: 
 Chwalęcice – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa 
 Chwalęcice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów